Plaats in Indonesië
 Sepanjang (Tawangmangu), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Sepanjang (Glenmore), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Sepanjang (Gondanglegi), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Sepanjang (Taman), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java